Ajonjonera común puede referirse a:
El nombre común de la planta Atractylis gummifera.
El nombre común de la planta Chondrilla juncea.